Full peut désigner :
 l'adjectif signifiant plein ou complet en anglais ;

Technique 
 Full HD, une appellation commerciale ;
 Full motion video, expression anglaise désignant les jeux vidéo dont les scènes cinématiques sont tournées avec des acteurs réels.

Titres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacket Full of Danger est le quatrième album solo d'Adam Green sorti en 2006.

Toponyme 

 Full-Reuenthal est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Zurzach.

Pseudonyme 

 Kang Full (1974-) (), de son vrai nom  Kang Do-young (), manhwaga sud-coréen.

Sport 
 Full-défense, une pratique de combat destinée à se défendre.
 Full Nelson, une technique de contrôle utilisée en lutte ou au catch.

Jeu de cartes 
Au poker, le « full » ou « main pleine » est une combinaison de cartes gagnante qui comprend un brelan (trois cartes de même hauteur, par exemple trois as) plus une paire (deux cartes de même hauteur, par exemple deux dames). Dans notre exemple, on dira qu'on a un « full aux as par les dames ». Le full arrive au quatrième rang de force, après la quinte flush royale, la quinte flush et le carré (voir l'article « Main au poker »).

Voir aussi 
 L'Université Full Sail, une université américaine.